Le qualificazioni del singolare  maschile dell'Open di Francia 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Marinko Matosevic (secondo turno)
  Matthias Bachinger (ultimo turno)
  Jürgen Zopp (Qualificato)
  Karol Beck (Trasferito al tabellone principale)
  Daniel Brands (ultimo turno)
  Paul Capdeville (primo turno)
  Frederico Gil (primo turno)
  Horacio Zeballos (Qualificato)
  David Goffin (ultimo turno)
  Michael Russell (secondo turno)
  Tommy Haas (Qualificato)
  Michael Berrer (Qualificato)
  Roberto Bautista-Agut (primo turno)
  Federico Delbonis (secondo turno)
  Antonio Veić (primo turno)
  Rogério Dutra da Silva (Qualificato)

 Igor Sijsling (Qualificato)
 Marsel İlhan (secondo turno)
 Jan Hájek (ultimo turno)
 Grega Žemlja (primo turno)
  Daniel Muñoz de la Nava (Qualificato)
 Jesse Levine (Qualificato)
 Ruben Bemelmans (secondo turno)
 Bobby Reynolds (Second turno)
 Wayne Odesnik (primo turno)
 Marco Chiudinelli (primo turno)
 João Sousa (Qualificato)
 Aljaž Bedene (secondo turno)
 James Ward (primo turno)
 Augustin Gensse (primo turno)
 Rik De Voest (primo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

Qualificati 

  Jesse Levine
  Eduardo Schwank
  Jürgen Zopp
  Andreas Haider-Maurer
  Filip Krajinović
  Andrej Kuznecov
  Igor Sijsling
  Horacio Zeballos

 João Sousa
 Florent Serra
 Tommy Haas
 Michael Berrer
 Miša Zverev
 Daniel Muñoz de la Nava
 Nicolas Devilder
 Rogério Dutra da Silva

Lucky Losers

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Note 
 

Open di Francia 2012
ATP World Tour 2012